Kawali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kawali, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Kawali, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar